Butyriboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 2014 року.

Класифікація 
До роду Butyriboletus відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Arora, D; Frank, J.L. 2014. Clarifying the butter boletes: a new genus, Butyriboletus, is established to accommodate Boletus sect. Appendiculati, and six new species are described. Mycologia. 106(3):464-480 - P.466

Роди грибів
Болетові